dzwony rurowe – instrument muzyczny, odmiana dzwonu klasycznego
 Dzwony (czasopismo)
 Dzwony (miejscowość) – miejscowość na Białorusi
 „Dzwony” – tytuł symfonii chóralnej Siergieja Rachmaninowa
 dzwony – spodnie o charakterystycznych, rozszerzających się u dołu nogawkach
 „Karylion” – opowiadanie Charlesa Dickensa

Zobacz też 
 Dzwon